Barabattoia är ett släkte av koralldjur. Barabattoia ingår i familjen Faviidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenkoraller
Barabattoia